

Aziende 
 Zoch Verlag – casa editrice tedesca di giochi da tavolo con sede a Monaco di Baviera

Persone 
 Ctiboh Zoch – pastore protestante, poeta, filosofo storico, traduttore e giornalista slovacco
 Matheo Zoch – calciatore boliviano